A&P steht für:

 The Great Atlantic and Pacific Tea Company, eine US-amerikanische Supermarktkette
 A&P Group, eine britische Werftengruppe
 A&P (Niederlande), niederländische Supermarktkette

AP